Коган Леонид: Коган, Леонид Александрович (1912—2013) — российский литературовед, доктор философских наук.

Примечания